Dorfkirche Goßmar ist der Name von zwei Kirchen in Brandenburg:

 Dorfkirche Goßmar (Heideblick), in Goßmar, Gemeinde Heideblick, Landkreis Dahme-Spreewald
 Dorfkirche Goßmar (Sonnewalde), in Goßmar, Stadt Sonnewalde, Landkreis Elbe-Elster